

Persone
 Giuseppe Antonino Laneri – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Roberto Laneri – musicista, compositore e scrittore italiano

Altro
 Scuola dei Laneri – sede dell'omonima confraternita di mestieri e di devozione di Venezia